Alice Wilson peut faire référence à :

 Alice Wilson (1881-1964), géologue et paléontologue canadienne ;
 Alice Wilson (1887-19?), de son vrai nom Alice Rae Browning, actrice américaine.